KLGA est un code, qui signifie :
 aéroport international de LaGuardia, aéroport de New York dans l'État de New York (États-Unis), selon le code OACI des aéroports
l'aéroport international Newark Liberty, à Newark dans le New Jersey, a pour code OACI : KEWR

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports